Азъял:
 Азъял — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл, Россия.
 Азъял — починок в Моркинском районе Республики Марий Эл, Россия.